Верхняя Кабанка — посёлок в Пластовском районе Челябинской области России. Входит в Кочкарское сельское поселение.

География 
Посёлок находится в лесостепной части области, в верховьях речки Кабанка. Расстояние до центра района города Пласта 11 км.

Уличная сеть 
 Библиотечная улица
 Улица Ветеранов
 Заречная улица
 Молодёжная улица
 Набережная улица
 Рабочая улица
 Садовая улица
 Улица Труда
 Тупиковая улица
 Центральная улица
 Школьная улица

Топоним 
Название — по географическому положению на реке Кабанка.

История 
Посёлок основан в 1930 году на месте частного хутора.

В 2019 году сюжет о посёлке, занял второе место в федеральном конкурсе «Моя деревня», проводимый общественной палатой России.

Население

Инфраструктура 
 Отделение совхоза «Кочкарский»,
 подсобное хозяйство группы компаний «Южуралзолото»,
 средняя общеобразовательная школа № 16,
 детский сад № 6.

Транспорт 
Посёлок связан грунтовой дорогой до центра сельского поселения села Кочкарь (16 км).

Начальный пункт региональной автодороги 75К-195 Верхняя Кабанка — автодорога Южноуральск — Магнитогорск протяжённостью 2,751 км.

Улицы 
 Библиотечная улица,
 улица Ветеранов,
 Заречная улица,
 Молодёжная улица,
 Набережная улица,
 Рабочая улица,
 Садовая улица,
 улица Труда,
 Тупиковая улица,
 Центральная улица,
 Школьная улица.

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района